Mora – rzeka w Polsce i Czechach, na Przedgórzu Paczkowskim.
 Mora – herb szlachecki
 mora – zagadnienie fonologii
 mora – jednostka w armii spartańskiej
 mora – rodzaj tkaniny 
 mora – gra towarzyska
 mora (Mora moro) – gatunek ryby morskiej
 Mora – rodzaj roślin z podrodziny brezylkowych
 mora (łac.) – zwłoka, pojęcie prawa cywilnego
 mora – maskujący nadruk na mundurach
 prążki mory czyli prążki moiré
 Marzanna – postać kryjąca się pod zwyczajem o tej samej nazwie, może być także nazywana Morą.

Geografia:

Cypr:
 Mora – miejscowość

Hiszpania:
 Mora – miejscowość w prowincji Toledo 

Kamerun:
 Mora – miasto

Portoryko:
 Mora – miejscowość w gminie Isabela

Portugalia:
 Mora – miejscowość

Stany Zjednoczone:
 Mora – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Mora – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Mora
 Mora (ang. Mora County) – hrabstwo w stanie Nowy Meksyk  

Szwajcaria:
 Mora – franko-prowansalska nazwa miasta Murten

Szwecja:
 Mora – miasto
 Mora – gmina